Illväderstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Illväderstjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (5,13 ha)
Illväderstjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun och Vindelns kommun,  (15,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn